Ел Монте има више значења:

 Ел Монте
 Ел Монте (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Монте (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Монте (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Монте (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте, Асијенда Камино Реал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте, Сокоро Солорзано (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте, Кармен Гарсија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте, Позо де лос Флорес (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Монте (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Монте (Тласкоапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Монте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте, Пуерта дел Монте (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте, Пуерта дел Монте (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Монте (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Монте (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Монте (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Монте (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Монте (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Монте (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Монте (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Монте, Ел Пескадито (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику